Laurito ist der Familienname folgender Personen:

 André Laurito (* 1983), deutscher Fußballspieler
 Federico Laurito (* 1990), italienischer Fußballspieler
 Ilka Brunhilde Laurito (1925–2012), brasilianische Schriftstellerin
 Marisa Laurito (* 1953), italienische Schauspielerin
 Romina Laurito (* 1984), italienische rhythmische Sportgymnastin

Laurito bezeichnet:
 Laurito (Kampanien), Gemeinde in der Provinz Salerno, Italien